A síugrás a téli olimpiai játékokon 1924 óta szerepel a programban. 1960-ig váltakozó méretű sáncokon bonyolították le, 1964-től külön van verseny normálsáncon és nagysáncon  az 1988-as olimpia óta csapatversenyeket is tartanak. 2014 óta van női síugrás, és 2022-ben a vegyes csapatverseny került a programba.

Versenyszámok

Éremtáblázat 1924-2014

Résztvevők nemzetek szerint

Források 

 
Siugras